Эйяля () — финская фамилия. Известные носители:

 Эйяля, Йорма (1947—1981) — финский шахматист, чемпион Финляндии 1980.
 Эйяля, Йоуко (род. 1942) — финский шахматист, старший брат Йорма Эйяля.